Тийт Ку́узик (; настоящее имя Дитрих Янович Куузик; 1911—1990) — эстонский, советский оперный певец (баритон), педагог. Народный артист СССР (1954). Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1950, 1952).

Биография 
Дитрих Куузик родился а в Пернове (ныне — Пярну, Эстония).

Вырос в Пярну, где получил среднее образование в гимназии для мальчиков. Выступал в школьном танцевальном оркестре, играя на скрипке, виолончели и ударных музыкальных инструментах, пел в школьном хоре мальчиков.

После окончания гимназии брал уроки пения у преподавателя вокала Елены Ребасельт.

В 1938 году окончил Таллинскую консерваторию (ныне Эстонская академия музыки и театра) по классу А. Ардера.

В 1938—1940 годах — солист Венской Фольксопер (Австрия). В 1942—1943 годах — солист Кассельской оперы (Германия).

В 1940—1941 и в 1944—1988 годах — солист Театра «Эстония» (с 1949 — Эстонский театр оперы и балета, ныне Национальная опера «Эстония») в Таллине. Исполнил партии в 46 операх и 1 оперетте.

Выступал в качестве солиста Эстонского национального мужского хора.

Вёл концертную деятельность. Выступал как камерный певец, являясь одним из лучших интерпретаторов эстрадной камерной музыки. В его репертуаре более 600 песен и романсов, произведения Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Я. Сибелиуса, Э. Aава, М. Саара, Артура, Эугена и Виллема Каппов, Э. Оя, Г. Г. Эрнесакса.

Участвовал в исполнении ораториально-кантатных произведений — «Симфония № 9» Л. ван Бетховена, «Uus isamaa» Э. Грига, «Сотворение мира» Й. Гайдна, «Carmina Burana» К. Орфа, «Лунная оратория» Э. М. Тамберга, «Калевипоэг» В. Тормиса

Его первый сольный концерт состоялся в Большом зале Ленинградской филармонии 16 марта 1946 года.

Лауреат многих международных конкурсов вокалистов.

Гастролировал по городам СССР и за рубежом. Пел в Большом театре Москвы, Шведской королевской опере.

С 1940 года преподавал в Таллинской консерватории (с 1947 — профессор). Среди его учеников — Г. Отс, А. Кюльванд, Э. Лепа, Р. Аланго и А. Роолайд.

Член Театрального союза Эстонии с 1945 года.

Депутат Верховного Совета Эстонской ССР 5-го созыва.

Умер 15 августа 1990 года в Таллине. Похоронен на Лесном кладбище.

Семья 
 Сын — Кайдо Куузик

Партии 

 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Онегин
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Борис Годунов
 «Риголетто» Дж. Верди — Риголетто
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Фигаро
 «Фауст» Ш. Гуно — Мефистофель
 «Певец Свободы» Э. А. Каппа — Раю
 «Огни мщения» Э. А. Каппа — Вамбо
 «Демон» А. Г. Рубинштейна — Демон
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — князь Игорь
 «Отелло» Дж. Верди — Яго
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Ренато
 «Травиата» Дж. Верди — Жермон
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Тонио и Сильвио
 «Боевое крещение» Г. Г. Эрнесакса — Рауд
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Руслан
 «Никита Вершинин» Д. Б. Кабалевского — Вершинин
 «Тоска» Дж. Пуччини — Скарпиа
 «Лембиту» В. Х. Каппа — Лембиту
 «Кармен» Ж. Бизе — Эскамильо
 «Летучий голландец» Р. Вагнера — Голландец
 «Венская кровь» И. Штрауса — Премьер-министр
 «Луиза Миллер» Дж. Верди — Миллер
 «Аттила» Дж. Верди — Эцио
 «Берег бурь» Г. Г. Эрнесакса — граф Унгерн-Штернберг
 «Алеко» С. В. Рахманинова — Алеко
 «Плащ» Дж. Пуччини — Микеле
 «Садко» Н. А. Римского-Корсакова — Külmataat
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Томский
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова — Грязной
 «Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова — Сальери 
 «Аида» Дж. Верди — Амонасро
 «Трубадур» Дж. Верди — Ди Луна
 «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти — Энрико

Память 
 В 1993 году Музыкально-певческое общество «Эстония» основало фонд имени Т. Куузика для организации и поддержки конкурсов певцов.
 С 1994 года Музыкально-певческое общество «Эстония» организует Международный конкурс вокалистов имени Т. Куузика.

Награды и звания 
 1-я премия Международного конкурса вокалистов в Вене (1938)
 Заслуженный артист Эстонской ССР (1945)
 Народный артист Эстонской ССР (1952)
 Народный артист СССР (1954)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за исполнение заглавной партии в оперном спектакле «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 Сталинская премия второй степени (1952) — за исполнение партии Раю в оперном спектакле «Певец свободы» Э. А. Каппа
 Государственная премия Эстонской ССР (1949, 1959, 1967)
 Орден Ленина (1956)
 Орден Октябрьской Революции (1986)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден Дружбы народов (1981)
 Орден «Знак Почёта» (1965)
 медали

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Эстонской академии музыки и театра
Персоналии:Национальная опера «Эстония»
Преподаватели Эстонской академии музыки и театра
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Эстонии
Баритоны
Заслуженные артисты Эстонской ССР
Народные артисты Эстонской ССР
Лауреаты Государственной премии Эстонской ССР
Артисты, известные под псевдонимами
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 5-го созыва